Николай Павлович Галахов (1855—1936, Париж) — Орловский вице-губернатор (1907—1915); Витебский губернатор (1915—1917); камергер; действительный статский советник.

Биография 
Служил в Семёновском лейб-гвардии полку. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг; был награждён орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1877), орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечом и бантом (1878) и орденом Св. Анны 3-й ст. с мечом и бантом (1878). В 1879 году получил ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига и Румынский Железный крест.

В 1907 году получил звание камергера и назначение вице-губернатором в Орловскую губернию — на место вышедшего в отставку В. В. Бельгарда; 29 марта 1909 года он был произведён в действительные статские советники. Был почётным мировым судьёй Мценского уезда.

В 1915 году назначен исполняющим должность губернатора Витебской губернии.

После 1917 года — в эмиграции во Франции. Умер в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Был женат на Ольге Васильевне Шеншиной (1862—1947), племяннице поэта А. А. Фета и писателя И. С. Тургенева. Их дети: Александр (1884—1928), Мария (1885—1941; в замужестве Вырубова), Кира (1886—1957).

Примечания

Источники 
 Галахов Николай Павлович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е cентября 1909 года. — С. 1830.
 Галахов Николай Павлович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е марта 1916 года. Ч. 1. — С. 1400—1401.
 Придворный календарь на 1915 год.

Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Витебские губернаторы
Орловские губернаторы